Dipogon 

 Dipogon — род дорожных ос.
 Dipogon — род растений семейства Бобовые.